Ghost Story Games est un studio de développement américain de jeux vidéo basé à Westwood, dans le Massachusetts, dirigé par Ken Levine. Ghost Story Games est le nouveau nom du studio Irrational Games. Le studio appartient à Take-Two Interactive.

La fermeture de Irrational Games était à l'origine un nouveau départ pour le studio, car cela permettrait au développeur de se lancer dans des jeux plus indépendant, comparés aux grands jeux AAA qu’ils avaient développé sous l'ancien nom Irrational Games

Notes et références 

Développeur de jeux vidéo
Take-Two Interactive
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège au Massachusetts
Entreprise fondée en 2017